Пищальское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Пищальское сельское поселение — входит в Оричевский район

Курганская область
 Пищальское сельское поселение — входит в Половинский район